Indonesië
 Wiyung (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Soerabaja in de provincie Oost-Java
 Wiyung (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Soerabaja in de provincie Oost-Java